Teufelsberg heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Teufelsberg (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern, Deutschland
 Teufelsberg, Försterei im Kreis Angerburg, Ostpreußen, ab 1945: Czarcia Góra, seit 2010 Diabla Góra (Kruklanki), Waldsiedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Teufelsberg (Namibia) (1524 m), bei Okahandja, Otjozondjupa, Namibia
 Teufelsberg, deutscher Name des Čertová hora (1020 m), im Riesengebirge bei Harrachov, Okres Semily, Liberecký kraj, Tschechien
 Teufelsberg (Rhön) (844 m), in der Rhön bei Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern, Deutschland
 Teufelsberg (St. Peter) (ca. 680 m), bei St. Peter am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Teufelsberg (Haardt) (597,6 m), in der Haardt (Pfälzerwald) bei Burrweiler, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Malý Bezděz, deutsch Neuberg, auch Teufelsberg (577 m), bei Bezděz, Okres Česká Lípa, Liberecký kraj, Tschechien
 Teufelsberg, auch Teufelsburg (ca. 540 m), Hügel mit Burgresten in der Aubinger Lohe in München, kreisfreie Stadt in Bayern, Deutschland; siehe Burgstall Aubing
 Teufelsberg (Odenwald) (373,5 m), im Odenwald bei Elmshausen (Lautertal), Kreis Bergstraße, Hessen, Deutschland
 Teufelsberg, auch Fürstenauer Berg (157 m), bei Drengfurth, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, jetzt: Diabla Góra (Srokowo), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Teufelsberg (120,1 m), Trümmerberg in Berlin, Deutschland
 Teufelsberg (Landin (Kotzen)) (55 m), eiszeitliche Erhebung mit Burgstall bei Landin (Kotzen), Landkreis Havelland, Brandenburg, Deutschland
 Teufelsberg, auch  Kolonie Teufelsberg (Oderberg), Landkreis Barnim, Brandenburg, Deutschland

Siehe auch:
 Teufelsburg
 Teufelskopf